Конструкция автомобиля состоит из основных компонентов:
 Шасси — представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, для передвижения автомобиля и управления им. Шасси складывается из таких составляющих:
 трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к ведущим колёсам;
 ходовая часть регулирует положение кузова автомобиля во время движения (воспринимает и регулирует нагрузки от неровностей, во время поворотов и т.п.); состоит из несущей системы (рама, несущие элементы кузова),передней и задней подвески, колес;
 механизмы управления (рулевое управление и тормозная система).

 Кузов — служит для размещения людей или грузов. Кузова легковых автомобилей и автобусов состоят из салона для людей, кузова грузовых автомобилей состоят из грузовой платформы и кабины для людей. Кузова автобусов и легковых автомобилей выполняют функцию рамы в несущей системе автомашины.

 Двигатель — источник механической энергии, приводящей автомобиль в движение. В современных автомобилях, как правило, применяются поршневые двигатели внутреннего сгорания, в которых процесс сгорания топлива происходит внутри, в цилиндрах двигателя.

Компоновка легкового автомобиля 

Компоновка легкового автомобиля — общая схема расположения главных агрегатов на раме легкового автомобиля.

Выделяются капотная, вагонная и однообъёмная (бескапотная) компоновка. 
Также — заднеприводная, переднеприводная и полноприводная компоновка ведущих колёс.

Автомобильная светотехника 

Автомобильная светотехника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения. 
Автомобильное освещение монтируется в передней, в задней, а также в боковых частях транспортного средства в виде фар или фонарей. Установка может быть как выступающим элементом кузова автомобиля, так и спрятана заподлицо.

Основными назначениями автомобильного освещения заключается:
 Обеспечение освещения дорожного покрытия и пространства впереди после наступления темноты
 Обозначение транспортного средства, его габаритов и направления движения для других участников дорожного движения как в темное, так и в светлое время суток
 Предупреждение других участников дорожного движения о намерении водителя изменить скорость или направление движения
В основе автомобильного освещения лежит цветовая мнемоника, обозначающая красный цвет как опасность, жёлтый цвет — предупреждение, а белый цвет — нейтральность.

также: зеркало заднего вида

Электроника 
 Бортовой компьютер (карпьютер), состоит из электронных блоков управления (ЭБУ) 

Прочие электронные и медиакомпоненты:
 системы автомобильной навигации;
 автомобильные аудио-/видео- системы (автомагнитолы, ресиверы, головные устройства, усилители, мультимедийные системы);  
 акустическая система (в т. ч. сабвуфер); 
 противоугонная система (иммобилайзер и пр.)
 Парковочный радар / Камера заднего обзора

Производители автомобилей продолжают искать концепцию интегрированной компьютерной системы, которая станет наиболее рациональной, удобной в пользовании, безопасной и, как следствие, популярной у покупателей.

Производство: см. Полупроводниковая промышленность#Автомобильная электроника

Дополнительное оборудование 
 Спойлер; антикрыло
 Газобаллонное оборудование автомобиля
 и пр.

См. также 
 Автомобильная промышленность

Примечания